Michail Artamonow ist der Name folgender Personen:

* Michail Illarionowitsch Artamonow (1898–1972), russischer Archäologe und Historiker
 Michail Wladimirowitsch Artamonow (* 1997), russischer Taekwondoin